Зоран Стојић је српски певач, композитор, гитариста и гласовни глумац. Члан је бенда "Трес Дедос" током осамдесетих а свирао је гитару за бендове попут Асфалт, Дивљи анђели, група Браћа од Зорана Врачевића и др.

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 

Српски певачи
Српски гласовни глумци
Глумци из Београда